{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78101) - || 2002 LB46 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78102) - || 2002 LE46 || 11 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78103) - || 2002 LP46 || 11 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78104) - || 2002 LS46 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78105) - || 2002 LM47 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78106) - || 2002 LE49 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78107) - || 2002 LC51 || 8 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78108) - || 2002 LW51 || 9 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78109) - || 2002 LK58 || 13 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78110) - || 2002 MD || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78111) - || 2002 MO1 || 16 juni 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (78112) - || 2002 MR2 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78113) - || 2002 MC3 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78114) - || 2002 MO4 || 22 juni 2002 || La Palma || La Palma
|-
| (78115) Skiantonucci || 2002 MT4 || 20 juni 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78116) - || 2002 NB || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78117) - || 2002 NR || 4 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78118) Bharat || 2002 NT || 4 juli 2002 || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| (78119) - || 2002 NK1 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78120) - || 2002 NN1 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78121) - || 2002 NF4 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78122) - || 2002 NG4 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78123) Dimare || 2002 NQ5 || 10 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78124) Cicalò || 2002 NH6 || 11 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78125) Salimbeni || 2002 NU6 || 11 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78126) - || 2002 NU9 || 3 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78127) - || 2002 NW10 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78128) - || 2002 NT11 || 4 juli 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78129) - || 2002 NC12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78130) - || 2002 NL12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78131) - || 2002 NV12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78132) - || 2002 NW12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78133) - || 2002 NQ13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78134) - || 2002 NA14 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78135) - || 2002 NE14 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78136) - || 2002 NF14 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78137) - || 2002 NE15 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78138) - || 2002 NP15 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78139) - || 2002 NL16 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78140) - || 2002 NR16 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78141) - || 2002 NY16 || 13 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78142) - || 2002 NR18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78143) - || 2002 NB20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78144) - || 2002 NU20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78145) - || 2002 NL21 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78146) - || 2002 NF22 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78147) - || 2002 NH22 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78148) - || 2002 NB24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78149) - || 2002 NN24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78150) - || 2002 NO24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78151) - || 2002 NT24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78152) - || 2002 NV24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78153) - || 2002 NX24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78154) - || 2002 NY25 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78155) - || 2002 NA26 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78156) - || 2002 NJ27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78157) - || 2002 NQ27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78158) - || 2002 NZ27 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78159) - || 2002 NA28 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78160) - || 2002 ND28 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78161) - || 2002 NF28 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78162) - || 2002 NR28 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78163) - || 2002 NX28 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78164) - || 2002 NA29 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78165) - || 2002 NS29 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78166) - || 2002 NP30 || 6 juli 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78167) - || 2002 NV30 || 8 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78168) - || 2002 NZ30 || 8 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78169) - || 2002 NB31 || 15 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (78170) - || 2002 NL31 || 8 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78171) - || 2002 NH32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78172) - || 2002 NK32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78173) - || 2002 NP32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78174) - || 2002 NQ32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78175) - || 2002 NB33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78176) - || 2002 NE33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78177) - || 2002 NH33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78178) - || 2002 NZ33 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78179) - || 2002 ND34 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78180) - || 2002 NU34 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78181) - || 2002 NY34 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78182) - || 2002 NQ35 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78183) - || 2002 NA36 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78184) - || 2002 NH37 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78185) - || 2002 NE38 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78186) - || 2002 NH38 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78187) - || 2002 NY38 || 11 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78188) - || 2002 NE39 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78189) - || 2002 NO40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78190) - || 2002 NP40 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78191) - || 2002 NE41 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78192) - || 2002 NU41 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78193) - || 2002 NM42 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78194) - || 2002 ND43 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78195) - || 2002 NH43 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78196) - || 2002 NU43 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78197) - || 2002 NF44 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78198) - || 2002 NN47 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78199) - || 2002 NP48 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78200) - || 2002 NU48 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten